Жарки — многозначный термин.

Растения 
 Жарки — в некоторых регионах Сибири местное название цветкового растения купальницы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Жарки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Жарки — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Германия 
 Жарки — славянское наименование деревни Зерка, Вайсенберг, Верхняя Лужица.

Польша 
 Жарки — город в Силезском воеводстве.
 Жарки — гмина в Польше, входит как административная единица в Мышкувский повят Силезского воеводства.

Россия 
 Жарки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Жарки — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Жарки — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Жарки — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Жарки — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Жарки — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Жарки — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Жарки — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Жарки — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Жарки — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Жарки — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Жарки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Жарки — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Жарки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Жарки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Жарки — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Жарки — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области, упразднён в 2002 г.
 Жарки — село в Боградском районе Хакасии, упразднено в 2001 г.
 Жарки — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Жарки — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Жарки — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 

 Жарки-Летниско